Воропай — топоном та прізвище:

Топонім 
 Воропай — село в Україні, Краснопільському районі Сумської області.

відомі представники 
 Воропай Анатолій Давидович (1922—1986) — український журналіст, письменник.
 Воропай Василь Васильович (1956—2015) — діяч самоврядування Черкащини, сільський голова Косарів Черкаської області. Старший солдат Збройних сил України. Герой АТО.
 Воропай Олексій Іванович (9 листопада 1913—1989) — український біолог, етнограф і письменник, фольклорист
 Воропай Тетяна Степанівна — доктор філософських наук, професор